Didier Danio est un footballeur français né le 10 mai 1962 à Toulon (Var).

Biographie 

Grand gabarit (1,80 m pour 72 kg), il est milieu de terrain défensif. 

Il participe aux premières campagnes européennes de l'AJ Auxerre.

Au total, il dispute en 215 matchs en Division 1, 120 matchs en Division 2 et 4 matchs en Coupe de l'UEFA.

Carrière de joueur 
 -1978 :  Solliès-Pont (formation)
 1978-1981 :  INF Vichy (en division 3)
 1981-1986 :  AJ Auxerre (en division 1)
 1986-1987 :  Stade rennais (en division 1)
 1987-1990 :  Stade de Reims (en division 2)
 1990-1993 :  AS Nancy-Lorraine (en division 1 et 2)
 1993-1995 :  FC Lorient (en division 3)

Palmarès de joueur 
 International militaire
 Champion de France de Division 3 en 1984 avec l'AJ Auxerre
 Champion de France de National en 1995 avec le FC Lorient
 Vainqueur de la Coupe Gambardella en 1980 avec l'INF Vichy

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur français
Joueur de l'AS Nancy-Lorraine
Joueur du Stade de Reims
Joueur de l'AJ Auxerre
Joueur du Stade rennais
Joueur du FC Lorient
Naissance à Toulon
Naissance en mai 1962
Footballeur formé à l'INF Vichy